Trichoglossum är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Trichoglossum i familjen Geoglossaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Geoglossaceae, ordningen jordtungor, klassen Geoglossomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Trichoglossum